Dětřichov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dětřichov (okres Liberec)
 Dětřichov (okres Svitavy)
 Dětřichov nad Bystřicí (okres Bruntál)
 Dětřichov u Moravské Třebové (okres Svitavy)
 Dětřichov (Uničov), een dorp in de gemeente Uničov.